Брезна може бити:

 Брезна (Прибој), насељено место у општини Прибој, Република Србија
 Брезна (Горњи Милановац), насељено место у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Брезна (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија
 Брезна (Призрен), насељњно место у општини Призрен, Призренски округ, Република Србија

Види још
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)